Санта-Крус-де-Монкайо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 4,02 км². Население — 126 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы